Los Sarmientos es el nombre de las siguientes localidades argentinas:

Los Sarmientos, en el departamento Chilecito, provincia de La Rioja;
Los Sarmientos, en el departamento Río Chico, provincia de Tucumán.